In controluce/Angeli senza Paradiso – singolo di Al Bano del 1974
 In controluce – EP dei Wretched del 1989